Das Tennis-Herreneinzel der Olympischen Sommerspiele 1896 fand vom 8. bis 11. April statt. In einer anderen Quelle ist das Ergebnis des Finals mit 6:2, 6:2 überliefert. Insgesamt sind nur drei Ergebnisse der Spiele bekannt.

Im Prinzip wurde mit dem Eliminationssystem gespielt. Die Veranstalter teilten die 15 Teilnehmer jedoch in 4 Gruppen ein, um vier Halbfinalisten zu bekommen. Gemäß dem antiken griechischen System wird nach jeder Runde der Draw neu ausgelost, was bei einer ungeraden Anzahl Teilnehmer nur zu drei Halbfinalisten führen würde.

Ergebnisse

Literatur 
  (Verfügbar unter http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1896/1896.pdf; PDF; 10,6 MB)
  (Auszug verfügbar unter ; PDF; 365 kB)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)
 Ergebnisse auf sports-reference.com (englisch)

Tennis-Herreneinzel
1896
Tennisturnier 1896
Tennisturnier in Piräus